Carine est un prénom féminin francophone dérivé du latin carus, signifiant : « aimée » ou « chère ». Sa fête est le 7 novembre.

Prénom

Sainte des Églises chrétiennes 
 Carine († 362), Carine d'Ancyre martyre sous l'empereur Julien, avec son époux saint Mélasippe et leur fils saint Antoine, à Ancyre, aujourd'hui Ankara.

Toponymie 
Carine, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.

Articles connexes

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom